Die Bellatorum Resources Pro Classic 2020 war ein Tennisturnier für Damen in Tyler, Texas. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2020 und fand vom 26. Oktober bis 1. November 2020 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Bellatorum Resources Pro Classic 2020 fand vom 26. bis 29. Oktober 2020 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2020
Tennisturnier in Tyler (Texas)